Giuseppe Avellone può riferirsi a:

Giuseppe Avellone (1932-1996), politico italiano
Giuseppe Avellone (1943-vivente), nuotatore italiano